Чививо има више значења:

 Чививо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чививо (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику